Dit is een lijst van planetoïden 90201-90300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90201) - || 2003 AW64 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90202) - || 2003 AU65 || 7 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90203) - || 2003 AY68 || 9 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90204) - || 2003 AV70 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90205) - || 2003 AV71 || 6 januari 2003 || Needville || Needville
|-
| (90206) - || 2003 AO72 || 11 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90207) - || 2003 AB74 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90208) - || 2003 AP76 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90209) - || 2003 AM78 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90210) - || 2003 AT79 || 11 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90211) - || 2003 AO80 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90212) - || 2003 AU80 || 12 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90213) - || 2003 AH81 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90214) - || 2003 AP81 || 10 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90215) - || 2003 AC82 || 12 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90216) - || 2003 AS85 || 11 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90217) - || 2003 AH87 || 1 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90218) - || 2003 BC || 16 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90219) - || 2003 BC2 || 25 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90220) - || 2003 BQ2 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90221) - || 2003 BF8 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90222) - || 2003 BD11 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90223) - || 2003 BD13 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90224) - || 2003 BB14 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90225) - || 2003 BH14 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90226) Byronsmith || 2003 BS15 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90227) - || 2003 BM19 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90228) - || 2003 BN19 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90229) - || 2003 BV20 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90230) - || 2003 BO24 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90231) - || 2003 BJ25 || 25 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90232) - || 2003 BD27 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90233) - || 2003 BG27 || 26 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90234) - || 2003 BP33 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90235) - || 2003 BF35 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90236) - || 2003 BL43 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90237) - || 2003 BR44 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90238) - || 2003 BZ44 || 27 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90239) - || 2003 BF47 || 29 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90240) - || 2003 BH48 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90241) - || 2003 BG49 || 26 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90242) - || 2003 BF52 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90243) - || 2003 BZ53 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90244) - || 2003 BA59 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90245) - || 2003 BD60 || 27 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90246) - || 2003 BP61 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90247) - || 2003 BQ61 || 27 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90248) - || 2003 BO63 || 28 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90249) - || 2003 BU63 || 28 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90250) - || 2003 BY63 || 28 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90251) - || 2003 BA64 || 28 januari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90252) - || 2003 BA66 || 30 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90253) - || 2003 BT66 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90254) - || 2003 BN68 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90255) - || 2003 BM69 || 30 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90256) - || 2003 BQ72 || 28 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90257) - || 2003 BS72 || 28 januari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90258) - || 2003 BJ80 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90259) - || 2003 BU81 || 31 januari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90260) - || 2003 BC83 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90261) - || 2003 BG83 || 31 januari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90262) - || 2003 BH87 || 26 januari 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90263) - || 2003 CO || 1 februari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90264) - || 2003 CC1 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90265) - || 2003 CL5 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90266) - || 2003 CM5 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90267) - || 2003 CW6 || 1 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90268) - || 2003 CT8 || 1 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90269) - || 2003 CD9 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90270) - || 2003 CX9 || 2 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90271) - || 2003 CD10 || 2 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90272) - || 2003 CM16 || 7 februari 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (90273) - || 2003 CC19 || 8 februari 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90274) - || 2003 CH20 || 9 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90275) - || 2003 DM || 19 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90276) - || 2003 DE2 || 22 februari 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (90277) - || 2003 DS7 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90278) Caprese || 2003 DH9 || 24 februari 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (90279) Devětsil || 2003 DL10 || 26 februari 2003 || Kleť || Kleť
|-
| (90280) - || 2003 DY10 || 26 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90281) - || 2003 DQ15 || 27 februari 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| (90282) - || 2003 DS20 || 22 februari 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (90283) - || 2003 DH22 || 28 februari 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90284) - || 2003 EO8 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90285) - || 2003 EV9 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90286) - || 2003 EB11 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90287) - || 2003 EV12 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90288) Dalleave || 2003 ET17 || 6 maart 2003 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (90289) - || 2003 EB20 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90290) - || 2003 EX20 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90291) - || 2003 EL21 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90292) - || 2003 EN21 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90293) - || 2003 EH22 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90294) - || 2003 EX26 || 6 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90295) - || 2003 ES28 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90296) - || 2003 EY29 || 6 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90297) - || 2003 EL31 || 7 maart 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (90298) - || 2003 EA32 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90299) - || 2003 ED34 || 7 maart 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| (90300) - || 2003 EJ40 || 8 maart 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten